Die Divizia Națională 1996/97 war die 59. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 31. Juli 1996 und endete am 14. Juni 1997. Von Mitte Dezember bis Ende Februar ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum fünften Mal in Folge Steaua Bukarest.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Steaua Bukarest – Meister und Teilnehmer an der UEFA Champions League 1997/98
 3. – Dinamo Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1997/98
 4. – Oțelul Galați – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1997/98
 8. – Rapid Bukarest – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 1997
 13. – Gloria Bistrița – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 1997
 Steaua Bukarest – Pokalsieger; dadurch nahm der Pokalfinalist FC Național Bukarest am Europapokal der Pokalsieger 1997/98 teil

Absteiger in die Divizia B 
Politehnica Timișoara, FC Brașov

Aufsteiger in die Divizia A 
Foresta Fălticeni, CSM Reșița

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1996/97 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1996/97 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1996/97
Liga-1-Saison